Бечу () — комуна в Румунії, у повіті Телеорман.
 Бечу () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Бечу.
 Бечу () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Скорцоаса.
 Бечу () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Виртешкою.